Cipondoh (Cipondoh)
 Cipondoh (Tirtamulya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing